YG peut faire référence à :

Marine 
 Garbage Lighter, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy,

Musique 
 YG, un rappeur américain.
 YG Entertainment, un label coréen spécialisé dans la production de musique Hip-hop et R&B, créé en 1996.

Sciences 
Yg peut faire référence à :
 yottagramme.

yg peut faire référence à :
 yoctogramme.